Kluska ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kluska (1904–1973), deutscher Maler, Graphiker und Illustrator
 Peter Kluska, deutscher Landschaftsarchitekt mit Büro in München